Périgueux peut désigner :
 Périgueux, commune française du département de la Dordogne ;
 Périgueux Foot, club de football de la ville de Périgueux ;
 la rue de Périgueux, voie du  de Paris.